Березовське — ландшафтний заказник, Іванківський район, Київська область, Україна
 Березовське — село, Алтайський район, Східноказахстанська область, Казахстан

Див. також 
 Березовка